Людми́ла Гео́ргиевна Кали́нчик ( 23 июля 1982, Борисов, Минская область, БССР, СССР) — белорусская биатлонистка.

Спортивная карьера 
Биатлоном занимается с 1994 года.

Юниорские и молодёжные достижения

Участие в Олимпийских играх

Участие в Чемпионатах мира

Участие в Чемпионатах Европы

Карьера в Кубке мира 
 Дебют в кубке мира — 26 ноября 2005 года в спринтерской гонке в Эстерсунде — 81 место.
 Первое попадание в очковую зону — 15 марта 2007 года 27 место в спринтерской гонке в Ханты-Мансийске.
 Лучший результат — 5 место в спринтерской гонке в Хольменколлене в сезоне 2009/2010.

Общий зачет в Кубке мира 
 2013—2014 — 41-е место (166 очков)
 2012—2013 — 53-е место (87 очков)
 2011—2012 — 42-е место (145 очков)
 2010—2011 — 38-е место (160 очков)
 2009—2010 — 27-е место (363 очка)
 2008—2009 — 72-е место (45 очков)
 2007—2008 — 62-е место (14 очков)
 2006—2007 — 76-е место (5 очков)

Примечания

Ссылки 
 Профиль IBU 
 Анкета на сайте Белорусской Федерации биатлона

Биатлонисты Белоруссии
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года